Флаг муниципального образования городское поселение Кро́мы Кромского района Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 декабря 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6721.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, посередине которого пять сиреневых слив с зелёными черенками и листьями расположенные в два ряда».

Символика 
Флаг разработан на основе герба городского поселения Кромы и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Город Кромы один из древнейших городов Орловской земли. Первое письменное упоминание Кром встречается в Ипатьевской летописи и относится к 1147 году. Долгое время город Кромы был окраинной пограничной территорией и играл важную роль в охране границ. В течение XVI века здесь строились засеки и сторожевые пункты, была возведена крепость.

С XVIII века город стал одним из торгово-ремесленных центров Орловщины, а также славился своими садами, что нашло своё отражение в историческом гербе, который был Высочайше утверждён а. Подлинное описание герба гласит: «В верхней части щита герб Орловский. В нижней — пять слив, в золотом поле, означающих изобилие сего плода».

Использование на флаге композиции исторического герба символизирует преемственность поколений, неразрывность традиций; показывает бережное отношение местных жителей к своему культурному наследию.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Сиреневый цвет (пурпур) — символ древности, славы, достоинства, благородства.

Примечания